Szwajcaria:
 Gämf – szwajcarska nazwa kantonu Genewa
 Gämf – szwajcarska nazwa miasta Genewa